Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 3A dans le monde.

 Route 3A au Manitoba, Canada
 Route 3A en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Massachusetts Route 3A, aux États-Unis 
 Route nationale 3a, en France
 Route nationale 3a, à Madagascar
 Route nationale 3A, au Viêt Nam

Voir aussi